«Страсти Христовы: Воскресение» () — американский библейский фильм в жанре эпической драмы. Режиссёр фильма — Мел Гибсон. Сценарий фильма написал Рэндалл Уоллес. Главные роли в фильме исполняют Джеймс Кэвизел, Майя Моргенштерн, Моника Беллуччи, Христо Живков и Франческо Де Вито.

Этот фильм является продолжением фильма «Страсти Христовы» (2004), который также снял Мел Гибсон и которые были посвящены 12 часам до смерти Иисуса. Продолжение будет посвящено событиям, которые произошли за три дня между распятием Иисуса и Его воскресением.

Сюжет 
Продолжение посвящено событиям, которые произошли за три дня между распятием и воскресением Иисуса Христа.

В ролях 

 Джеймс Кэвизел — Иисус Христос
 Майя Моргенштерн — Мария
 Моника Беллуччи — Мария Магдалина
 Христо Живков — Иоанн
 Франческо Де Вито — Пётр
  — Анна
 Христо Шопов — Понтий Пилат
 Чокри Бен Загден — Иаков Зеведеев
 Джаррет Мерц — Симон Киринеянин

Производство 
В июне 2016 года было объявлено о том, что Гибсон начал работу над продолжением «Страсти Христовы», посвящённому Воскресению Иисуса Христа. Рэндалл Уоллес, который написал сценарий для «Храброго сердца» (1995), был также назван сценаристом фильма. В сентябре Гибсон выразил свой интерес к постановке фильма. По его оценкам фильм выйдет через несколько лет, так как это большой проект. Также в ноябре Гибсон подтвердил название «Воскресение Христово» () и предположил, что часть фильма будет происходить в аду, заявив, что фильм будет посвящён трёхдневному периоду от смерти Иисуса до Его возвращения. В январе 2018 года Кэвизел подтвердил, что он вновь исполнит свою роль Иисуса. Съёмки фильма должны были начаться 10 мая 2019 года, но они были перенесены по неизвестным причинам, а выпуск фильма перенесён на апрель 2022 года.

В сентябре 2020 года Кэвизел сообщил Breitbart News, что он получил третью версию сценария фильма; он также повторил свои слова о том, что это будет крупнейшим фильмом в мировой истории ().

В марте 2022 года журнал RELEVANT опубликовал расследование, в котором собрал все известные сведения о подготовке фильма. По мнению автора расследования, отсутствие информации о производстве фильма не означает, что его не существует: возможно, уже завтра будет выпущен его трейлер, а через неделю фильм будет показан на «Нетфликс»; однако имеющиеся на сегодня данные не позволяют утверждать, что фильм достиг хотя бы стадии пре-продакшн. По состоянию на апрель 2022 года фильм всё ещё находился «в разработке».

В январе 2023 года появились сообщения о том, что работа над фильмом начнётся позже в этом году.

Примечания

См. также 
 Воскресение Иисуса Христа
 Изображение Иисуса Христа в мировой культуре

Фильмы Мела Гибсона
Фильмы-драмы США
Фильмы на арамейских языках
Фильмы об Иисусе Христе
Фильмы-сиквелы